«Barrio (de) San Isidro» puede referirse a:

Toponimia

Chile 
 Barrio San Isidro, en Santiago de Chile.

España 
 Barrio de San Isidro, en Getafe.
 Barrio de San Isidro, en Huéscar, Granada.
 Barrio de San Isidro, en Carabanchel, Madrid.
 Barrio de San Isidro, en Málaga.
 Barrio de San Isidro, en Valencia.

México 
Barrio San Isidro
 Barrio de San Isidro, Ixtaczoquitlán.
 Barrio de San Isidro, San Ildefonso Amatlán.
 Barrio de San Isidro, Xilitla.
 Barrio de San Isidro, Zapotitlán Lagunas.
Barrio de San Isidro
 Barrio de San Isidro, Los Cabos.
 Barrio de San Isidro, Villa Victoria.